Kolbinka (en rus: Колбинка) és un poble de la província de Tomsk, a Rússia, que el 2021 tenia 93 habitants.

Referències 

Pobles de la província de Tomsk